Esther Wojcicki z domu Hochman (ur. 1941 w Nowym Jorku) – amerykańska dziennikarka i nauczycielka.

Życiorys 
Urodziła się w Nowym Jorku jako córka Philipa i Rebekki Hochmanów, żydowskich imigrantów z Rosji. Po jej narodzinach rodzina przeniosła się do Kalifornii. Zdobyła licencjat z politologii i języka angielskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a tytuł magistra w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Berkeley. Oprócz tego ukończyła język francuski i historię Francji na Sorbonie oraz technologię w Stanowym Uniwersytecie San Jose.

Od 1984 jest nauczycielką w szkole średniej w Palo Alto, gdzie uczy dziennikarstwa i języka angielskiego. Jako dziennikarka pracuje m.in. w The Huffington Post.

Wojcicki została uznana za nauczycielkę roku 1990 Północnej Kalifornii, a w 2002 California Commission on Teacher Credentialing uznała ją za nauczycielkę roku Kalifornii.

Jest żoną profesora fizyki Stanleya Wojcickiego, z którym ma troje dzieci: Susan Wojcicki, prezes YouTube, Anne Wojcicki, biologa oraz dziennikarkę Janet Wojcicki.

Przypisy 

Amerykańscy nauczyciele
Amerykańscy dziennikarze
Amerykanie pochodzenia żydowskiego
Ludzie urodzeni w Nowym Jorku
Urodzeni w 1941